Андрей Шило: Шило, Андрей Ефимович (1924—2001) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Шило, Андрей Иванович (1867—?) — крестьянин, депутат Государственной думы III созыва от Приморской области.
 Шило, Андрей Тимофеевич (род. 1976) — белорусский футболист.